Miejscowości w USA:
 Oldtown – jednostka administracyjna w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Oldtown – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonner
Gminy w USA:
 Oldtown (ang. Oldtown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
W Wielkiej Brytanii:
 Oldtown (Barnsley) – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)